Главанешти има више значења:

 Главанешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Главанешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Главанешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији